Айя может означать:
Топонимы
 Айя — мыс на Южном берегу Крыма.
 Мыс Айя (заказник) — объект природно-заповедного фонда республиканского значения в Балаклавском районе Севастополя.
  — водохранилище на Крите, в Греции.
 Айя — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа.
 Айя (город) — малый город в Греции.
 Айя (Ханья) — деревня на Крите, в Греции.
 Айя (дим) — община (дим) в Греции.
 Айя — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми.
 Айя (приток Чафама) — река в России, приток Чафама, притока Сыма.
Прочее
 Айя, Альбер (1876—1935) — французский профессиональный фехтовальщик, двукратный чемпион Олимпийских игр 1900 года.
 Айя де ла Торре, Виктор Рауль (1895—1979) — перуанский политик левого толка.
 Айя Авиньонская — персонаж chansons de geste (Нантейльская жеста), героиня одноимённой поэмы, вымышленная племянница Карла Великого.

 Айя (фильм) — советский художественный фильм (1987).
 P.S. Сам (Айя) — песня группы «Гражданская оборона» из альбома «Долгая счастливая жизнь».

См. также 
 Ая